AINS steht für:
 Das Fachgebiet Anästhesiologie (Abkürzung von Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie)
 Die Fachzeitschrift AINS – Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie

Siehe auch:
 Eins (Begriffsklärung)

AINS